Турунвож — название рек в России:
 Турунвож — приток Кипиеваи, протекает в Республике Коми.
 Турунвож — приток Налим-Ю, протекает в Республике Коми.